Germana de Foix (Foix, Francia, 1488 - Liria, Valencia, 15 de octubre de 1536), esposa de Fernando II de Aragón, fue reina consorte de Aragón (1505-1516), tras enviudar se casó con Juan de Brandeburgo-Ansbach en 1519. Fue nombrada virreina de Valencia (1523-1536). Nuevamente viuda se casó con Fernando de Aragón, duque de Calabria en 1526.

Primeros años de vida 
Era hija de Juan de Foix (conde de Etampes y vizconde de Narbona) y de María de Orleans, hermana de Luis XII de Francia.

Matrimonios e hijos 
El 19 de octubre de 1505, a los 18 años de edad, se casó por poderes con Fernando II de Aragón, de 53 años, viudo de Isabel la Católica desde hacía casi un año, a través del segundo Tratado de Blois, celebrándose las velaciones de dicho matrimonio en la localidad palentina de Dueñas el 18 de marzo de 1506 en el palacio de los condes de Buendía, propiedad de su primo Juan de Acuña, III conde de Buendía. 

La boda se celebró en cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre Luis XII de Francia y Fernando el Católico en el Tratado de Blois. En los pactos, el rey de Francia cedió a su sobrina los derechos dinásticos del Reino de Nápoles y le concedió el título de rey de Jerusalén, derechos que retornarían a Francia en caso de que el matrimonio no tuviese descendencia. A cambio de lo cual el Rey Católico se comprometió a nombrar heredero al posible hijo del matrimonio. El matrimonio levantó las iras de los nobles de Castilla, ya que vieron que era una maniobra de Fernando el Católico para impedir que Felipe el Hermoso y Juana heredasen la Corona de Aragón.

El 3 de mayo de 1509 nace en Valladolid el único hijo de la pareja, Juan de Aragón y Foix, lo que suponía la separación de los reinos de Castilla y Aragón, pero murió a las pocas horas de nacer.

El 23 de enero de 1516 muere su esposo, Fernando el Católico, tras dos años con problemas de salud, por tomar, según se decía, unas hierbas con la esperanza de lograr sucesión de Germana o según los investigadores falleció de una sobredosis de cantárida o mosca hispánica, considerados afrodisíacos, con tal fin de lograr la ansiada sucesión. Fernando dejó en testamento a Germana unas rentas anuales de más de 50.000 florines, un usufructo de viudedad que quedaría anulado en caso de contraer matrimonio. En la última carta a su nieto Carlos, Fernando el Católico le encomienda que no abandone a su viuda, «pues no le queda, después de Dios, otro remedio sino sólo vos...» y le encarece que le sean satisfechas las rentas que le habían sido asignadas. Al enviudar, Germana se traslada a Castilla.

A su llegada a España en 1517, Carlos I, con 17 años, conoció a su abuelastra, Germana de Foix, de 29 años, una mujer discreta y afectuosa que aún no padecía los problemas de obesidad que tuvo más tarde. En la primera entrevista mantenida con la viuda en Valladolid se mostró muy afable con ella y comenzó a organizar torneos y banquetes en su honor. Pronto surgió entre los dos una apasionada relación amorosa, según Fernández Álvarez, de la que nació una hija, Isabel, y aunque nunca fue reconocida oficialmente, Germana de Foix se refiere a ella en su testamento como la «infanta Isabel» —título que no le podía corresponder— y a su padre como «el emperador». La niña residió y fue educada en la Corte de Castilla.
 
En 1519 Germana de Foix, acompaña a Carlos I de España y a la hermana de este, Leonor, a Zaragoza y Barcelona para celebrar Cortes y ser jurado como rey. Allí se decidió, para lavar la imagen del futuro emperador ante la opinión pública, el casamiento de Germana de Foix con Juan de Brandeburgo-Ansbach, del séquito personal de Carlos I, poniendo así fin a los amores con su abuelastra. Carlos I la nombró virreina y lugarteniente general de Valencia y al marqués de Brandeburgo, capitán general del reino.

Pero Germana quedó pronto viuda y el emperador ordenó un nuevo matrimonio con Fernando de Aragón, duque de Calabria. Carlos I nombró al matrimonio virreyes y lugartenientes generales de Valencia, desde donde ejercieron un gobierno autoritario y represor. Tuvieron que hacer frente al bandolerismo y a las luchas internas, a la piratería ejercida desde el norte de África, al endeudamiento de los nobles y a la rebelión de los moriscos. Durante su mandato, impulsó una feroz persecución contra los agermanados, cuyos bienes fueron confiscados, y emprendió un proceso de refeudalización. Contó con la ayuda de los nobles para esta causa, que luchaban contra el envío de un memorial con reivindicaciones antinobiliarias por parte de la llamada Junta de los Trece.

Muerte 
Germana de Foix murió en Liria, a los 48 años de edad. Probablemente la causa fue una hidropesía debido a su sobrepeso. Fue amortajada con un vestido de tisú de oro y con la cabeza apoyada en un almohadón revestido de armiño.

En una masía del término municipal de Liria, denominada «el Espinar», y que fue propiedad de los jerónimos, se conserva la reproducción exacta de la lápida original que recoge el fallecimiento y el traslado de los restos mortales de Germana de Foix, en ella reza: «En este histórico monasterio a la sazón de los monjes Jerónimos falleció 15 de octubre de 1536 siendo Reina Gobernadora de Valencia Germana de Foix esposa que fue del rey D. Fernando el Católico Marquesa de Brandemburgo y Duquesa de Calabria. Cien clérigos con antorchas acompañaron sus restos mortales hasta Valencia, donde reposan en el Monasterio de S. Miguel de los Reyes. In memoria scripsit (Crónica del Reino de Valencia) (Viciana)».

Testamento 
El testamento lo hizo conjuntamente con su esposo, y en él se dejaban los bienes uno a otro en vida, pero a la muerte de ambos debían pasar a la Orden de los Jerónimos. Para cumplir la voluntad de su esposa, el duque de Calabria promovió la construcción del monasterio de San Miguel de los Reyes, en Valencia, cuyas obras comenzaron en 1548 y se prolongaron durante los siglos XVII y XVIII.

“Ittem, llegamos(legamos) y dexamos(dejamos) aquel hilo de perlas gruessas de nuestra persona, que es el mejor que tenemos, en el qual ay (hay) ciento y treynta y tres perlas, a la Serenissima doña Ysabel, Ynfanta de Castilla, hija de la Maj.del Emperador, mi señor e hijo, y esto por el sobrado amor que tenemos a su alteza”

La gran incógnita era saber quién era Isabel de Castilla y por qué Germana le dejaba en su testamento una joya tan valiosa.  En el texto podemos observar que la propia Germana trata a Isabel de alteza y como hija de la majestad del emperador, refiriéndose a Carlos V.

El duque de Calabria, último esposo de Germana, escribió a la emperatriz Isabel cuatro días después de la muerte de Germana: “Con ésta irá la copia del dicho testamento auctenticada, porque por ella vea V. Mag. el legado de las perlas que dexa a la serma. infanta, doña Ysabel, su hija. V. Magd. Mandara screuirme si es servida que se le embien con hombre propio, o si será servida embiar por ellas, o lo que más fuere de su servicio”

Lo que podemos deducir, tanto del testamento de Germana de Foix como de la carta que el duque de Calabria envía a Isabel, es que esta última era hija  de Carlos V, un gran secreto que ocultaba al haber tenido una hija con su abuelastra Germana.

Antepasados

Referencias

Enlaces externos 
 
 
Cruilles, Vicente Salvador y Monserrat , Marqués de (1891). «https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=5305». Noticias y documentos relativos a Doña Germana de Foix : última Reina de Aragón. 

Historia de la Corona de Aragón
Nobles francesas del siglo XV
Regentes de Aragón
Foix
Reinado de los Reyes Católicos
Reinas consortes de Aragón
Reinas consortes de Navarra
Liria
Reinas consortes de Mallorca
Reinas consortes del siglo XVI
Reinas consortes de Nápoles
Nacidos en Foix
Vizcondes de Castellbó
Nobles francesas del siglo XVI